Säuklinge heißen folgende bachdurchflossenen Schluchten (sogenannte Klingen) in Baden-Württemberg:
 Säuklinge (Schweizerbach), rechte Bachseitenklinge zum hier noch Waldauer Bach genannten Schweizerbach (Rems, Lorch) zwischen Schölleshof, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis und Brucker Sägmühle, Gemeinde Lorch, Ostalbkreis
 Säuklinge (Steigersbach), linke Bachseitenklinge des Steigersbachs vor Schönberg, Stadtteil Unterrot, Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Sauklinge
 Sauklingenbach